Ingvar Andersson kan syfta på:
Ingvar Andersson (1899–1974), historiker
Sven-Ingvar Andersson (1927–2007), landskapsarkitekt
Ingvar Andersson (född 1937), skådespelare
Ingvar Andersson (född 1947), konstnär
Ingvar Andersson i Skurup, moderat politiker